1984 har flera betydelser:

 1984 – ett år i den gregorianska kalendern
 1984 (roman) – en roman av George Orwell
 1984 (film, 1956) – en film från 1956 baserad på Orwells roman
 1984 (film, 1984) – en film från 1984 baserad på Orwells roman
 1984 (For the Love of Big Brother) – ett musikalbum av Eurythmics
 1984 (musikalbum) – ett musikalbum av Van Halen
 1984 (musikalbum av Rick Wakeman) – ett musikalbum av Rick Wakeman